Верхози́м — посёлок городского типа в Кузнецком районе Пензенской области России, совместно с одноимённым селом и деревней Боровая образует городское поселение Рабочий посёлок Верхозим.

География 
Посёлок расположен в 35 км к юго-западу от Кузнецка на высоком лесистом берегу реки Кадады.

История 
Основан как деревня во второй половине XVIII века, вероятно, в промышленных целях. В 1785 году владельцем деревни был самый именитый помещик Городищенского уезда граф Андрей Петрович Шувалов, имевший в уезде 1322 крепостных души. Потом он или его наследник перепродал Верхозим другим помещикам. В 1911 году село было частью Кунчеровской волости Кузнецкого уезда — 159 дворов крестьян, бывшими крепостными Аничковой, имелась церковь и церковно-приходская школа.

В 1856 году купец Дебердеев построил здесь небольшую суконную фабрику на реке Кададе, напротив с. Верхозим, от которого перешло и название фабричного поселка. Крестьяне этого села являлись основной рабочей силой на фабрике. Первыми рабочими стали поденщики помещицы Аничковой. Зимой им платили 15-20 коп., летом — 25 коп. в день «на своих харчах». В конце 19 века при фабрике были построены первые жилые дома для рабочих. Сильный толчок развитию фабрики дали Русско-японская война 1903 года года и Первая мировая, потребовавшие большого количества шинельного сукна. В 1915 году на предприятии трудились до 1800 рабочих, которые вырабатывали до 18,5 тыс. кусков сукна. Шерсть для него приобреталась как в окрестных селах, так и в Оренбурге, Ташкенте, вообще в Средней Азии. В год предприятие перерабатывало 70 тыс. пудов шерсти. Имелось 5 паровых машин общей мощностью 286 лошадиных сил, 2 нефтяных двигателя (160 лошадиных сил), 1 газогенераторный (90 л. с.) двигатель, водяная турбина (65 л. с.). В 1914 году на фабрике «Товарищество Шимухамет Дебердеев с братьями», как она именовалась в то время, действовали 1 трепальная машина, 7 ваточных аппаратов, 4 секрета на 400 нитей, 5 мюльных машин на 1560 веретен, 5 мотальных машин на 120 початок; 3 сновальных, 50 механических станков, 4 валяльные машины. В результате пожара (1916 год), революционных событий и Гражданской войны производство сукон уменьшилось, однако в 1920—1930-е годы, после реконструкции, фабрика вновь вышла на довоенный уровень производства сукна. После национализации в 1918 году фабрика получила название «Мир хижинам». В послевоенный период произошла еще одна реконструкция фабрики. Раздвинул границы и сам поселок. Продолжилось освоение гражданских образцов тканей, а также расширилось строительство жилищного и социально-культурного фонда.

В 1926 году в фабричном поселке насчитывалось 266 жилых домов. В 1936 году село Верхозим вместе с фабричным поселком переданы из Кузнецкого в Камешкирский район.

В 1938 году населенный пункт получил статус поселка городского типа.

20 марта 1945 года поселок вновь передан в состав Кузнецкого района, поскольку сырьевая база в основном находилась в этом городе.

С 1990-х фабрика переживает упадок, а жители перешли на самообеспечение. В середине 1990-х здесь образовалась суконная фабрика АО «Рассвет» (560 работающих), работающая с пряжей и неткаными материалами типа тканей. В личной собственности жителей посёлка 226 коров и большое количество другого скота. В посёлке также имеются поликлиника, аптека, средняя школа (330 учащихся), дом культуры, библиотека, музыкальная школа и музей истории поселка (открыт в 1973 году). В окрестностях с 1970-х добывается нефть для производства битума, применяемого в дорожном строительстве.

Население

Известные люди 
В Верхозиме прошло детство известной поэтессы Маргариты Агашиной (род. в 1924). Родина доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки России Елены Сергеевны Скобликовой (род. в 1924).

Фото

Видео

Примечания

Источники 
 
 На сайте «Пензенская область: города, веси, люди» 
 На портале «Суслоны» 

Посёлки городского типа Пензенской области
Населённые пункты Кузнецкого района (Пензенская область)